Miejscowości w USA:
 Fishkill – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Fishkill – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
Gminy w USA:
 Fishkill (ang. Fishkill Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess